Muhammad IV del Marocco (1803-1873) – sultano marocchino
 Muhammad IV di Granada (1315-1333) – sultano nasride del Sultanato di Granada
 Muhammad IV al-Hadi (1855-1906) – Bey di Tunisi

Pagine correlate 

 Muhammad